Luigi Longobardi – canottiere italiano, campione mondiale di due con
 Luigi Longobardi – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare